Арсе́ний Алекса́ндрович Соколо́в:* Соколов, Арсений Александрович (1849—1898) — русский юрист.
 Соколов, Арсений Александрович (1910—1986) — профессор физики Московского университета.